Zimnowoda peut désigner en Pologne :
 Zimnowoda, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Zimnowoda, village de la voïvodie de Mazovie
 Zimnowoda, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Zimnowoda, village de la voïvodie de Silésie